T. rex, T. Rex eller T-Rex har flere betydninger:
 Tyrannosaurus rex – forhistorisk dinosaur.
 T. Rex (rockband)
 T. Rex (fiktiv person) – hovedpersonen i serien Dinosaur Comics.
 Theodore Rex (film) -  en amerikansk fiktion/familie film med Whoopi Goldberg fra 1995.